Tennessee Whiskey (nummer) - nummer van David Allan Coe, gecoverd door Chris Stapleton
 Tennessee Whiskey (album) - album van David Allan Coe

Zie ook
 Tennessee whiskey - whiskey gebrouwen in Tennessee, Verenigde Staten